Las Tunas – miasto na Kubie
 Las Tunas – prowincja na Kubie